Burgfried steht für:

 Bergfried, den zentralen Turm einer Burg
 Burgfrieden, den Bereich um eine Burg, in welchem Streitigkeiten zu ruhen hatten
 Burgfried (Gerichtsbezirk), bis in das 18. Jahrhundert gerichtlicher Zuständigkeitsbereich

Burgfried  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Burgfried (Gemeinde Bad Leonfelden), Ortschaft in der Stadtgemeinde Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Burgfried (Gemeinde Feldbach), Rotte in der Ortschaft Mühldorf bei Feldbach der Stadt Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Burgfried (Gemeinde Gnas), Ortschaft in der Marktgemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Burgfried (Hallein), Stadtteil von Hallein, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Burgfried (Gemeinde Lassing), Ortschaft in der Gemeinde Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark
 Burgfried (Neunhausen), einen Ortsteil von Neunhausen in Luxemburg
 Burgfried (Salzburg), ein Ortsteil innerhalb von Maxglan (Stadtteil der Stadt Salzburg)

Weiteres:
 ehem. Schloss Burgfried, Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern